Тик-так — условное фонетическое и графическое обозначение звуков, возникающих при работе часового механизма.

 Tic tac — мятное драже производства компании Ferrero.
 Тик-так () — стратегия разработки микропроцессоров.
 «Тик-Так» — детский театр при Московском зоопарке.
 Tick Tock — пуэрто-риканская детская музыкальная группа.
  — персонаж вселенной Marvel, мутант.
 Тик-Так — НЛО, наблюдавшееся американскими военными в 2004 году.

См. также